Piptocephalis är ett släkte av svampar. Piptocephalis ingår i familjen Piptocephalidaceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Piptocephalis